XXIV Wyścig Pokoju – 24. edycja Wyścigu Pokoju, która odbyła się na trasie Warszawa – Berlin – Praga w dniach 6–21 maja 1971 roku. Do 14-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 1895 km, wystartowało 117 zawodników z 17 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (6 maja 1971), dookoła Warszawy (108 km)

II etap, (7 maja 1971), Nieporęt – Włocławek (165 km)

III etap, (8 maja 1971), Mielżyn – Poznań (165 km)

IV etap, (9 maja 1971), Międzyrzecz – Szczecin (160 km)

V etap, (11 maja 1971), Szczecin – Berlin (156 km)

VI etap, (12 maja 1971), Berlin – Chociebuż (141 km)

VII etap, (13 maja 1971), Chociebuż – Görlitz (135 km)

VIII etap, część A, (14 maja 1971), Bischofswerda – Drezno (33 km), jazda indywidualna na czas

VIII etap, część B, (14 maja 1971), Drezno (3 km), jazda indywidualna na czas pod górę

IX etap, (15 maja 1971), Drezno – Zwickau (138 km)

X etap, (17 maja 1971), Zwickau – Sokolov (128 km)

XI etap, (18 maja 1971), Sokolov – Uście nad Łabą (166 km)

XII etap, (19 maja 1971), Uście nad Łabą – Jablonec nad Nysą (148 km)

XIII etap, (20 maja 1971), dookoła Liberca (108 km)

XIV etap, (21 maja 1971), Liberec – Praga (141 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się suma czasów – z bonifikatami i ewentualnymi minutami karnymi – czterech pierwszych zawodników drużyny w ogólnej klasyfikacji indywidualnej.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka różowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Przypisy

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 322-326.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1971
1971 w Polsce
1971 w Europie